La république de Sakha est subdivisée en 34 oulous et 5 villes.

Subdivisions

Oulous 

Les oulous sont une unité administrative équivalente aux raions qui divisent habituellement les autres sujets fédéraux russes.

Annexes

Articles connexes 
 République de Sakha

Liens externes 
  Site officiel de la république de Sakha

Références 

République de Sakha
Sakha